Fünf Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Providence, nach der Stadt Providence, Rhode Island:

USS Providence (1775), ein Kanonenboot, in Dienst von 1775 bis 1779
USS Providence (1776 Fregatte), eine Fregatte, in Dienst von 1776 bis 1780, übernommen von der Royal Navy
USS Providence (1776 Frachter), ein Frachter, in Dienst 1776, in der Schlacht von Valcour versenkt
USS Providence (CLG-6), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1945 bis 1973
USS Providence (SSN-719), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1985

Providence
Providence